In 1931/32 werd het 26ste Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Borussia Fulda werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde, voor de vicekampioenen was er geen eindronde meer. Er werd in knock-outfase gespeeld en Fulda versloeg Sportfreunde Schwarz-Weiß Barmen en SpVgg Sülz 07. In de finale moest de club het met 5:1 afleggen van FC Schalke 04.

Bezirksliga

Groep Noord

Groep Zuid

 Degradatie play-off

Finale
 Heen

 Terug

1. Bezirksklasse
Doordat het aantal clubs in de Bezirksliga verminderd werd was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Zuid-Hannover

Kassel

Fulda

 Play-off

Lahn

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32